Stieler von Heydekampf ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Friedrich Stieler von Heydekampf (1840–1923), deutscher Generalleutnant
 Gerd Stieler von Heydekampf (1905–1983), deutscher Industrieller und Manager
 Hans Stieler von Heydekampf (1880–1946), deutscher Polizeikommandeur und Generalleutnant